Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2007 je bila devetinpetdeseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu. Potekala je od 10. marca do 4. novembra 2007.

Velika nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred MotoGP 
Modro obarvani dirkači so v konkurenci za nagrado za novinca leta, modro obarvane dirke pa so dežne dirke.

Razred 250 cm³ 
Modro obarvani dirkači so v konkurenci za nagrado za novinca leta, modro obarvane dirke pa so dežne dirke.

Razred 125 cm³ 
Modro obarvani dirkači so v konkurenci za nagrado za novinca leta, modro obarvane dirke pa so dežne dirke.

Udeleženi dirkači

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

Reference 

2007
2007 v športu